Малое Михалёво — название населённых пунктов в России:

 Малое Михалёво — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Малое Михалёво — деревня в Александровском районе Владимирской области.

См. также 
 Михалёво
 Большое Михалёво